1027 км, 1027-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1027 км — путевой пост, Одесская железная дорога (Кировоградская область). Код 423720.
 1027 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 587117.
 1027 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 677398.